Тарховка:

 Тарховка — бывший дачный посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Тарховка — платформа (бывший разъезд) Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги.
 Тарховка (лесопарк) — лесопарк в Сестрорецке.
 Тарховка (парк)